A Miss Norvégia általánosan használt elnevezése, megszólítása a norvég szépségversenyek győzteseinek. Az országban 2 versenyt rendeznek, amik győztesei nemzetközi versenyeken képviselik hazájukat. A versenyek az alábbiak:
 Frøken Norge, aminek a győztese a Miss World versenyen képviseli az országot, míg a 2. helyezett, aki a Frøken Norge Universe címet viseli, a Miss Universe versenyre utazik.
 Miss Norway, aminek a győztese 2010 óta Miss Earth versenyen vesz részt, a helyezettek pedig a Miss International és Miss Európa versenyeken szerepelnek.
 Miss Universe Norway, 2012-ben alapított verseny, miután a Frøken Norge verseny szervezői megszüntették a versenyt. A győztes a Miss Universe versenyen vesz részt.

1985 óta a Frøken Norge bejegyzett márkanév Norvégiában, a tulajdonosa Geir Hamnes, míg a Miss Norway versenyt 1983-ban alapította Geir Killingland, és a Norwegian Models modellügynökség szervezi. Mindkét versenyt közvetíti a TVNorge.

Résztvevők a nemzetközi versenyeken

Miss World
Norvégia 1953 óta vesz rész a Miss World versenyen. Győzelmet még nem sikerült elérnie az országnak, a legjobb eredmény egy 2. helyezés volt 1972-ben.

Miss Universe
Norvégia a kezdetektől, 1952 óta vesz rész a Miss Universe versenyen. Az ország egyszer nyert, 1990-ben.

Miss International
Norvégia a verseny indulása, 1960 óta részt vesz a Miss International versenyen, ahol kétszer sikerült győzelmet elérniük, 1988-ban és 1995-ben.

Miss Earth
Norvégia 2002 óta versenyez a Miss Earth-ön, de jelentős eredményt még nem tudott elérni.

Jegyzetek

Fordítás

Külső hivatkozások

 Froken Norge hivatalos honlap

Norvegia
Norvégia